Boz se poate referi la:
 Localități din România:
 Boz, Alba
 Boz, Hunedoara
 Boz (Sambucus ebulus), plantă medicinală